Palacio del Marqués puede referirse a:
Palacio de la Marquesa de la Sonora
Palacio del Marqués de Santiago
Palacio del Marqués de Grimaldi o de Godoy
Palacio del Marqués de Malpica
Palacio del Marqués de Valverde
Palacio del Marqués del Apartado
Palacio del Marqués de Santa Cruz
Palacio del Marqués de Gaviria
Palacio de los marqueses de Cabra
Palacio del marqués de Miraflores
Palacio de Urbasa o del Marqués de Andía
Palacio de los marqueses de Torrealta
Palacio de los marqueses de Cabra
Palacio de los Marqueses de Bermejillo del Rey
Palacio de Torre Tagle o de los Marqueses de Torre Tagle
Palacio de los Marqueses de Recaño
Palacio de los Marqueses del Carpio
Palacio de los Marqueses de Viana
Palacio de los marqueses de Villapanés
Palacio de los Marqueses de Urriés
Palacio de los Marqueses de Campoflorido
Plaza de San Esteban (Soria)#Palacio de los Marqueses de Alcántara
Palacio del Marqués de Huarte
Palacio de la Cotilla o de los marqueses de Villamejor
Castillo Palacio de Ayelo de Malferit o del marqués de Malferit
Gandul (despoblado)#El palacio de los Marqueses de Gandul
Palacio del Marqués de Valverde
Palacio de Fuentehermosa o del Marqués de Castellfort
Palacio del Marqués de Tosos
Palacio de los Marqueses de la Conquista, Trujillo
Casa del Doncel de Sigüenza o Palacio de los Marqueses de Bédmar
Palacio de los marqueses de la Motilla, Calle Cuna (Sevilla)
Palacio de los Marqueses de Casa Recaño (Casas-palacio de Cargadores a Indias)
Palacio de los Marqueses de Villaverde
Palacio de los Marqueses de Ruvalcaba (Orihuela)
Palacio del Marqués de Dos Aguas
Palacio de los marqueses de Prado (León)
Ayerbe#Palacio de los Marqueses de Ayerbe
Palacio de Almanzora o Palacio de los Marqueses del Almanzora.